Rajd Australii 2019 (28. Kennards Hire Rally) – Rajd Australii planowany do rozegrania w Australii od 14 do 17 listopada 2019 roku. Miał być czternastą rundą Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2019 i miał był rozgrywany na nawierzchni szutrowej. Jego bazą miało być miasto Coffs Harbour w stanie Nowa Południowa Walia na wybrzeżu Oceanu Spokojnego.

Rajd został odwołany z powodów gwałtownych pożarów w Nowej Południowej Walii, najpierw planowano skrócenie rajdu, później jednak postanowiono rajd odwołać.

Lista startowa

Poniższa lista startowa spośród 26 załóg planujących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników, startujących w mistrzowskich klasach: WRC, WRC2 i WRC2 Pro.

Planowane odcinki specjalne

Przypisy 

2019
Australia
2019 w Australii